Die Spielerin steht für:

 Die Spielerin (1927), deutscher Stummfilm
 Die Spielerin (2005), deutsch-österreichischer Fernsehfilm